Oliden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Oliden,

Argentina 

 Oliden (ort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar